Die Sociedad Deportiva Octavio ist eine Handballmannschaft in der Stadt Vigo in Spanien. Aktuell nimmt sie am Spielbetrieb der División de Honor B de Balonmano, der zweiten spanischen Spielklasse, teil.

Geschichte 

Die SD Octavio nahm mehrfach  in der Vergangenheit an der höchsten spanischen Profiliga, der Liga ASOBAL, teil, aus der sie zuletzt in der Saison 2009/10 abstieg.

Weblinks 

 Offizielle Website

Sport (Vigo)
Gegründet 1966
Vigoa